ORGA puede referirse a:

 ORGA, siglas de la Organización Republicana Gallega Autónoma, un partido político español existente entre 1929 y 1934.
 La Orga, nombre por el que sus militantes denominaban a la organización político-militar argentina Montoneros.